Рокур (Льєж)
 Рокур (Вогези)
 Рокур-е-Флаба
 Рош-е-Рокур
 Рокур-о-Буа
 Рокур (Мерт і Мозель)
 Рокур-Сен-Мартен